Клюквенный — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Гордеевского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края.
Климат
континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

История 
Решением Троицкого райисполкома от 11 мая 1960 г. № 171 населённому пункту 4-е отделение госптицеплемсовхоза «Пролетарий» присвоено наименование посёлок Клюквенный.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 160 чел.

Инфраструктура 
Действовало отделение госптицеплемсовхоза «Пролетарий».

Транспорт 
Клюквенный доступен автомобильным транспортом.

Проходит автодорога регионального значения «Кытманово — Порошино — Клюквенный — а/д Р-256» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-71).

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)